Баргштет може бити:

 Баргштет (Доња Саксонија), општина у округу Штаде, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Баргштет (Холштајн), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.